Henneman ist der Name von

 Elwood Henneman (1915–1996), US-amerikanischer Neurophysiologe
 Ig Henneman (* 1945), niederländische Bratschistin und Komponistin des Jazz und der improvisierten Musik
 Nicolaas Henneman (1813–1898), niederländischer Photograph

Siehe auch: 
 Hennemann
 Hennemansches Prinzip